Rochelle kan syfta på:

 Rochelle, Georgia
 Rochelle, Illinois
 Rochelle, Texas
 Rochelle Stevens

Se även 
 La Rochelle
 New Rochelle